Osseo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Osseo (Michigan), im Hillsdale County
 Osseo (Minnesota), im Hennepin County
 Osseo (Wisconsin), im Trempealeau County